Roger III – książę Apulii 1118-48
 Roger III – król-koregent Sycylii 1192-93, hrabia Apulii jako Roger V